Арка Победы — триумфальная арка, памятник истории и архитектуры в центре Кишинёва, Молдавия. Расположена на площади Великого национального собрания  рядом со сквером Кафедрального собора. Сооружена в 1846 году под руководством архитектора И. Заушкевича для размещения колокола весом в 6,4 т, отлитого из трофейных турецких пушек. Арка была возведена в честь победы в Русско-турецкой войне (1828—1829). Реставрирована в 1973 году.

Архитектурные особенности 

Арка Победы представляет собой квадратное в плане архитектурное сооружение высотой 13 метров, разделённое на два яруса. Нижний ярус имеет сквозные прямоугольные проёмы в двух направлениях и 4 пилона с коринфскими колоннами на пьедесталах, сложно декорированным фризом и развитым карнизом. Верхний аттиковый ярус обработан лопатками и завершён карнизом, со стороны площади на этом ярусе размещены часы. 

В советское время в нижнем ярусе на мраморных досках, вмонтированных между колоннами с внутренних сторон пилонов, были высечены тексты на русском и молдавском языках — Приказ Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР об освобождении Кишинёва от немецко-румынских оккупантов, указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении Молдавской ССР и Кишинёва правительственными наградами, имена воинов Советской Армии, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги в боях на территории Молдавии в годы Великой Отечественной войны и имена Героев Советского Союза — уроженцев Молдавии.

В настоящее время все мраморные доски демонтированы и нет никакого пояснения, в честь какого события Арка Победы была возведена. Осталась только небольшая памятная плита, указывающая год постройки Арки (1846) архитектором Л. Заушкевичем и год её реставрации (1973).

Арка является частью ансамбля площади и сквера Кафедрального собора: арка находится на одной оси с колокольней и собором, служа как бы воротами к храму.

Примечания

Источники 
 

Здания и сооружения, построенные в 1846 году
Триумфальные арки
Здания и сооружения Кишинёва
Русско-турецкая война (1828—1829)